Francja:
 Saulcy – gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Saulcy-sur-Meurthe – gmina
 Le Saulcy – gmina w regionie Lotaryngia

Szwajcaria:
 Saulcy – gmina w kantonie Jura, w okręgu Delémont

Osoby:
 Félicien de Saulcy – francuski archeolog
 Félicien Henry Caignart de Saulcy – francuski entomolog

Zobacz też:
 Île du Saulcy